Miejscowości w USA:
 Brandywine – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Brandywine – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Pendleton
Gminy w USA:
 Brandywine (ang. Brandywine Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hancock
 Brandywine (ang. Brandywine Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Shelby